Данная статья содержит список государств Южной Америки, а также средний возраст населения. Средний возраст населения в данном списке — это медиана — возраст, делящий население на две, численно равные части. Половина населения — старше этого возраста, а другая — младше.

Примечания 

Южная Америка
Демографические сравнения стран
Списки:Южная Америка